Династия Чэнь () — четвёртая и последняя из Южных династий в Китае, существовавшая в 557—589 годах. Уничтожена династией Суй.

На момент основания династии императором У-ди, её позиции были чрезвычайно слабы, она владела только небольшой частью территории предшествующей династии Лян, и та была опустошена войнами, приведшими к падению Лян. Однако преемники императора У-ди, Вэнь-ди и Сюань-ди, были способными правителями, и государство постепенно крепло и усиливалось, сравниваясь в силе со своими соперниками, Северной Чжоу и Северной Ци. Однако после того как Северная Чжоу уничтожила Северную Ци в 577 году, Чэнь оказалась загнанной в угол. Ещё хуже было то, что её последний император Чэнь Шубао оказался некомпетентным и нестрогим правителем, и Чэнь в конце концов была уничтожена империей Суй, сменившей Северную Чжоу.

Императоры Чэнь 

Южные и Северные династии
Государства в истории Китая
Появились в 557 году
Исчезли в 589 году